Il singolare del torneo di tennis Tasmanian International 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Martina Suchá che ha battuto in finale Anabel Medina Garrigues 7-6(7), 6-1.

Teste di serie 

 Rita Grande (quarti di finale)
 Paola Suárez (secondo turno)
 Assente
 Gala León García (primo turno)

 Meilen Tu (quarti di finale)
 Joannette Kruger (primo turno)
 Amy Frazier (semifinali)
 Nicole Pratt (semifinali)
 Mariana Díaz Oliva (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tasmanian International 2002